Another Night – album dei The Hollies del 1975
 Another Night – singolo di Aretha Franklin del 1985, dall'album Who's Zoomin' Who?
 Another Night – singolo dei Real McCoy del 1993
 Another Night – album dei Real McCoy del 1994